Името Ябълково носят две български села:

 Ябълково (Област Кюстендил)
 Ябълково (Област Хасково)